Михаи́л Никола́евич Карава́ев:
 Караваев, Михаил Николаевич (1899—1972) — директор семеноводческого совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Караваев, Михаил Николаевич (1903—1992) — советский геоботаник, флорист и систематик.